Příjmení Stárek , přechýleně Stárková, nese více různých osobností:

 Blanka Stárková (* 1944) – česká překladatelka ze španělštiny, redaktorka, dramaturgyně a moderátorka Českého rozhlasu
 Danica Stárková (1955–???) – slovenská a československá politička
 Erika Stárková (* 1984) – česká divadelní herečka
 František Stárek (* 1952) – český publicista a historický badatel, předlistopadový disident, šéfredaktor časopisu Vokno, vězeň komunistického režimu; polistopadový zaměstnanec Bezpečnostní informační služby (BIS) a politik
 Jakub Stárek (* 1982) – český politik, syn Františka Stárka
 Jiří Stárek – více různých osobností
 Miroslav Stárek (* 1948) – český fotbalista, brankář
 Radoslav Stárek (1927–1974) – slovenský fotbalový útočník

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení